San Gregorio (italienisch für Sankt Gregor) bezeichnet: 

 Orte in Italien 
 San Gregorio nelle Alpi, Gemeinde in der Provinz Belluno in Venetien
 San Gregorio di Catania, Gemeinde in der Provinz Catania in der Region Sizilien
 San Gregorio d’Ippona, Gemeinde in der Provinz Vibo Valentia in Kalabrien
 San Gregorio Magno, Gemeinde in der Provinz Salerno in Kampanien
 San Gregorio Matese, Gemeinde in der Provinz Caserta in Kampanien
 San Gregorio da Sassola, Gemeinde in der Provinz Rom in der Region Latium

 San Gregorio, ein Stadtteil von L’Aquila in den Abruzzen
 Marina di San Gregorio, ein Ortsteil von Patù in Apulien

 San Gregorio (Uruguay), einen Ort in Uruguay
 San Gregorio (Chile), eine Gemeinde in Chile
 San Gregorio (Esmeraldas), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Muisne der ecuadorianischen Provinz Esmeraldas
 San Gregorio (San Miguel), Stadt im Distrikt San Gregorio in der Provinz San Miguel in der Region Cajamarca in Peru
 Distrikt San Gregorio, Distrikt in der Provinz San Miguel in der Region Cajamarca in Peru

Siehe auch
 Colegio de San Gregorio
 Gregorskirche